Kinder- und Jugendhilfegesetz steht für folgende Gesetze:

 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz in Österreich, seit 2013
 Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Juni 1990 (), ein deutsches Artikelgesetz, mit dessen Artikel 1 das Achte Buch Sozialgesetzbuch erlassen wurde
 Jugendgesetz in der Deutschen Demokratischen Republik, von 1963 bis 1990